Un Provéditeur désigne :
Un administrateur de la République de Venise, chargé du contrôle, de l'inspection ou du commandement d'une flotte, d'une province, d'une place forte. 
Un administrateur du Collège de 'Pataphysique.